Зелёная миля:

 «Зелёная миля» — роман Стивена Кинга.
 «Зелёная миля» — фильм по одноимённому роману, США, 1999 год.